Lasioscopus acmaeops  — вид мирмекофильных прыгающих цикадок (Cicadellidae) из подсемейства Eurymelinae, единственный в составе монотипического рода . Эндемик Западной Австралии. Ассоциированы с муравьями рода Camponotus (Formicidae):  (= ); ;  (= ). Относительно крупные (8—10 мм) оранжево-коричневые цикадки. Ширина головы через глаза у самцов 2,5 мм, ширина груди через задние края пронотума 3 мм. Длина надкрылий у самцов и самок от 7 до 8 мм (Evans 1966). Относится к мирмекофильной трибе Pogonoscopini, которые как инквилины днём живут в муравейниках, а ночью кормятся на растениях под охраной тех же муравьёв (Day & Pullen 1999).

Примечания 

Цикадки
Животные, описанные в 1909 году
Насекомые Австралии
Эндемики Западной Австралии
Мирмекофилы
Монотипические роды полужесткокрылых